Orehek (gmina Cerkno)
 Orehek (gmina Postojna)